Chrám svatého Jana Křtitele může znamenat:

 Chrám svatého Jana Křtitele (Kalná Roztoka) – dřevěná stavba řeckokatolické církve, která byla postavena na kopci nad obcí Kalná Roztoka v okrese Snina na Slovensku,
 Chrám svatého Jana Křtitele (Kolín) – užíván pravoslavnou církví,v Kolíně leží nedaleko nového mostu přes Labe,
 Chrám svatého Jana Křtitele (Prešov) – gréckokatolíckou metropolitnou katedrálou v Prešově.